Brantholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brantholmen, Pargas, Åboland, 
 Brantholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Brandholmen
Brändholmen

Robotskapade Finlandförgreningar